Thomas Clayton (1777–1854) amerikai szenátor Delaware államból
Thomas Clayton (1984) amerikaifutball-játékos (running back)